Mohammed Ali van Egypte
 Mehmet Ali Ağca